I Ruggles-Brise erano dei baronetti inglesi, il titolo fu creato il 31 gennaio 1935:

 Edward Archibald Ruggles-Brise (1882-1942), primo baronetto 
 John Archibald Ruggles-Brise (1908-2007), secondo baronetto
 Sir Timothy Edward Ruggles-Brise (11 aprile 1945), terzo baronetto